AVS kan syfta på

 AVS-länderna – ett begrepp * Antivirusprogram